Van Waesberghe (familie)
Personen
Jan van Waesberghe
Jan II van Waesberghe